TotalTV peut désigner :
 TotalTV, un bouquet de télévision par satellite serbe diffusé sur Eutelsat ;
 TotalTV, une compagnie de télécommunications canadienne anciennement nommée Zazeen.